Кургате́й — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области. Входит в Чеховское муниципальное образование.

География 
Находится в 15 км к югу от центра сельского поселения, села Чехово.

История 
Деревня была организована в конце XIX века переселенческой комиссией Иркутской губернии для размещения переселенцев из европейской части Российской империи. В 1910—1920-х годах действовала церковь Михаила Архангела.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 107 человек.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района